Abil steht für
 Anton Bruckner Institut Linz
 Iolu Abil